Ригини:
 Ригини, Гульельмо (1908—1978) — итальянский астроном;
 Ригини (Бариев), Иван (род. 1991) — российский и итальянский фигурист.